Rio Pale - um rio da Estônia, localizado no Viljandimaa
Pale (Bósnia) - cidade da Bósnia e Herzegovina que adquiriu notoriedade durante as guerras de desintegração da Iugoslávia no período 1992-1995
Pale (álbum) - da banda Toad the Wet Sprocket
Pale - zona de assentamento judeu na Rússia (1791-1917)

Desambiguação